Сборная Франции по футболу для игроков до 16 лет () - национальная футбольная команда, представляющая Францию в юношеских международных турнирах. В неё вызываются футболисты, не достигшие 16 лет. Сборная контролируется Федерацией футбола Франции. Главным тренером сборной является Жан-Клод Джинтини.

Ранее команда принимала участие в Чемпионате Европы среди игроков до 16 лет. Затем, в 2002 году, турнир был преобразован в Чемпионат Европы среди игроков до 17 лет. Сборная Франции до 16 лет выступает в региональных турнирах Валь-де-Марн и Монтегю, а также на международном турнире в Турции «Кубок Эгейского моря».

Лучшим достижением на Чемпионате Европы до 16 лет является второе место на Чемпионате Европы 1996 в Австрии и на Чемпионате Европы 2001 в Англии.

Текущий состав 

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
 Глава делегации: Жан-Ив Бадью
 Главный тренер: Жан-Клод Джинтини
 Помощник главного тренера: Жозе Алкосер
 Тренер вратарей: Лоран Шатрефо
 Медик: Кристиан Ле Кок
 Физиотерапевт: Франсуа Бенято

Достижения 
 Чемпионат Европы по футболу до 16 лет
Финалист (2): 1996, 2001
Бронзовый призер (2): 1987, 1989

 Турнир Валь-де-Марн
Чемпион (7): 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2011

 Турнир Монтегю
Чемпион (10): 1976, 1977, 1983, 1996, 1997, 1998, 2001, 2005, 2006, 2012

 Кубок Эгейского моря
Чемпион (6): 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сборной 

16
Футбол во Франции
Франция